The Magic Mirror – film del 1915 diretto da Allen Curtis
 The Magic Mirror – film del 1917 diretto da E.H. Calvert